Леони́д Никола́евич Андре́ев (, Орёл, Российская империя — 12 сентября 1919, Нейвола, Финляндия) — русский писатель и драматург. Представитель Серебряного века русской литературы. Один из пионеров цветной фотографии в России.

Андреев считается родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль своеобразен и представляет собой сочетание различных литературных направлений.

Биография

Детство 
Родился в Орле в семье землемера-таксатора Николая Ивановича Андреева (1847—1889) и Анастасии Николаевны Андреевой (урожд. Пацковской) (?—1920), дочери польского помещика. Уже в детстве проявлял интерес к чтению. Учился в Орловской классической гимназии (1882—1891). Увлекался творчеством Шопенгауэра и Гартмана.

Юность 
Юношеская впечатлительность и развитое воображение несколько раз побуждали его на безрассудные поступки: в возрасте 17 лет решил испытать силу воли и лёг между рельсов перед приближающимся паровозом, но остался невредим.

Окончив гимназию, Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета; после смерти отца материальное положение его семьи ухудшилось, а сам Андреев начал злоупотреблять алкоголем. Одно время Андрееву приходилось даже голодать. В Петербурге пробовал писать свои первые рассказы, однако из редакции, как Андреев вспоминает в своих мемуарах, их вернули со смехом. Отчисленный за неуплату, он поступил на юридический факультет Московского университета. В Москве, по словам самого Андреева: «материально жилось лучше: помогали товарищи и комитет».

В 1894 году, после любовной неудачи, Андреев пытался покончить жизнь самоубийством. Последствием неудачного выстрела было церковное покаяние и порок сердца, который и вызвал впоследствии смерть писателя. После этого случая Леонид Андреев опять был вынужден бедствовать: теперь ему необходимо было кормить мать, своих сестёр и братьев, перебравшихся в Москву. Перебивался случайными заработками, преподаванием и рисованием портретов на заказ. В политической деятельности не участвовал.

В 1897 году успешно сдал выпускные экзамены в университете, но адвокатской практикой почти не занимался, хотя и работал некоторое время помощником присяжного поверенного Московского судебного округа. В 1897 году начинает свою журналистскую деятельность в газетах «Московский вестник» и «Курьер». Свои фельетоны подписывал псевдонимом James Lynch. В 1898 году в «Курьере» был напечатан его первый рассказ «Баргамот и Гараська». По словам Андреева, рассказ был подражанием Диккенсу, однако молодого автора заметил Максим Горький, который и пригласил Андреева в книгоиздательное товарищество «Знание», объединяющее многих молодых писателей.

Первая русская революция и довоенные годы 
Настоящая слава пришла к Андрееву после издания в 1901 году его рассказа «Жили-были» в журнале «Жизнь».

В 1902 году Андреев женится на Александре Велигорской — внучатой племяннице Тараса Шевченко. За несколько дней до свадьбы Андреев подарил невесте первый сборник своих рассказов, написав в нём:

Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не имел я друга. Были дни, светлые и пустые, как чужой праздник, и были ночи, тёмные, жуткие, и по ночам я думал о жизни и смерти, и боялся жизни и смерти, и не знал, чего больше хотел — жизни или смерти. Безгранично велик был мир, и я был один — больное тоскующее сердце, мутящийся ум и злая, бессильная воля. <…> И я сжимался от ужаса жизни, одинокий среди ночи и людей, и в самом себе не имея друга. Печальна была моя жизнь, и страшно мне было жить. Я всегда любил солнце, но свет его страшен для одиноких, как свет фонаря над бездною. Чем ярче фонарь, тем глубже пропасть, и ужасно было моё одиночество перед ярким солнцем. <…> Уже близка была моя смерть. И я знаю, знаю всем дрожащим от воспоминаний телом, что та рука, которая водит сейчас пером, была бы в могиле — если бы не пришла твоя любовь, которой я так долго ждал, о которой так много, много мечтал и так горько плакал в своём безысходном одиночестве…

В том же году становится редактором «Курьера», вынужден был дать полиции подписку о невыезде из-за своей связи с революционно настроенным студенчеством. Благодаря помощи Максима Горького большим тиражом был выпущен первый том сочинений Андреева. В эти годы обозначилась направленность творчества и его литературная манера. С 31 января 1903 года состоял действительным членом Общества любителей российской словесности.

В 1905 году приветствовал Первую русскую революцию; укрывал у себя дома скрывавшихся членов РСДРП. 9 февраля к нему на квартиру прибыл для принятия участия в состоявшемся съезде районных представителей член Центрального Комитета РСДРП Щеколдин Ф. И., где был арестован с Андреевым. 10 февраля Андреев был посажен в Таганскую тюрьму за то, что накануне на его квартире прошло тайное собрание ЦК (25 февраля выпущен под залог, внесённый Саввой Морозовым). В этом же году написал рассказ «Губернатор», ставший откликом на убийство 17 февраля эсером И. Каляевым московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

В 1906 году писатель вынужден уехать в Германию, где у него рождается второй сын, Даниил, который впоследствии станет писателем (его перу принадлежит трактат «Роза Мира»). В декабре того же года от послеродовой горячки умирает его жена (похоронена в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря).

Андреев уезжает на Капри (Италия), где живёт у Горького (с декабря 1906 до весны 1907 года). После начала реакции в 1907 году Андреев разочаровывается в самой революции. Он отходит от революционно настроенного писательского окружения Горького.

В 1908 году Андреев женится на Анне Ильиничне Денисевич (Карницкой) и переезжает в собственный дом в Ваммельсу, который местные жители, финны, прозвали «Замком дьявола» (по-фински — «Пирулинна»). На вилле «Аванс» (название было выбрано из-за того, что дом был построен на аванс от издателя) Леонид Андреев пишет свои первые драматические произведения.

С 1909 года активно сотрудничает с модернистскими альманахами издательства «Шиповник».
 
Из заметки в «Московской газете», 1912 год: «Леонид Андреев отправляется на днях в путешествие по Африке. Путешествие продолжится около двух месяцев. Талантливый писатель чувствует себя здоровым и бодрым и занят теперь изучением разных путеводителей и книг об Африке».

В годы Первой мировой войны стал ведущим сотрудником журнала «Отечество» издателя Зиновия Гржебина.

Первая мировая война, революции 1917 года, смерть писателя 
Начало Первой мировой войны Леонид Андреев встретил с воодушевлением:

Победить Германию необходимо — это вопрос жизни и смерти не только для России — величайшего славянского государства, все возможности которого впереди, но и для европейских государств. <…> Разгром Германии будет разгромом Всеевропейской реакции и началом нового цикла европейских революций.

Во время войны Андреев публикует драму о военных событиях в Бельгии («Король, закон и свобода»). В 1914 году драма была экранизирована Акционерным обществом А. Ханжонкова. Впрочем, произведения писателя в то время посвящены, в основном, не войне, а мещанскому быту, теме «маленького человека».

После Февральской революции 1917 года входил в редакционный Совет реакционной газеты «Русская воля».

Октябрьскую революцию не принял. После отделения Финляндии от России оказался в эмиграции. Последние сочинения писателя проникнуты пессимизмом и ненавистью к большевистской власти («Дневник сатаны», «S. O. S.»).

Все мои несчастья сводятся к одному: нет дома. Был прежде маленький дом, дача в Финляндии, и большой дом: Россия с её могучей опорой, силами и простором. Был и самый просторный дом — искусство-творчество, куда уходила душа. И всё пропало. Вместо маленького дома — холодная, промёрзлая, оборванная дача с выбитыми стёклами, а кругом — чужая и враждебная Финляндия. Нет России…

12 сентября 1919 года в 18 часов Леонид Андреев скоропостижно скончался от паралича сердца в местечке Мустамяки, на даче у своего друга — врача и литератора Ф. Н. Фальковского. «Сильное, чуткое сердце, устав, разорвалось в куски», — написал Саша Чёрный. Андреев был похоронен в Мариоках, рядом с могилой Марии Крестовской, дочери В. Крестовского. В 1956 году его прах был перезахоронен в Ленинграде на Литераторских мостках на Волковом кладбище.

С 1956 года его избранные произведения часто переиздавались в СССР. В 1991 году в Орле, на родине писателя, открылся Дом-музей Леонида Андреева. С 2015 года функционирует веб-сайт дома-музея.

Был активным членом Териокского яхт-клуба, владел несколькими катерами.

Творчество, основные идеи 

Первые произведения Леонида Андреева, во многом под воздействием бедственных условий, в которых тогда находился писатель, проникнуты критическим анализом современного мира («Баргамот и Гараська», «Город»). Однако ещё в раннем периоде творчества писателя проявились его основные мотивы: крайний скептицизм, неверие в человеческий
разум («Стена», «Жизнь Василия Фивейского»), возникает увлечение спиритуализмом и религией («Иуда Искариот»). Рассказы «Губернатор», «Иван Иванович» и пьеса «К звёздам» отражают симпатию писателя к революции. Тем не менее после начала реакции 1907 года Леонид Андреев отказался от всяких революционных взглядов, полагая, что бунт масс может привести лишь к большим жертвам и большим страданиям (см. «Рассказ о семи повешенных»).

«Рассказ о семи повешенных», написанный накануне окончательного переезда в Ваммельсуу и первый раз прочитанный на публике в апреле 1908 года, является иллюстрацией данного тезиса. Многоакцентное восприятие последних дней жизни семи заключённых, приговоренных к смертной казни и связанных темой преступления совершённого или задуманного (можно вспомнить заключение автора в Таганской тюрьме и скрытое участие в восстании русского гарнизона в Гельсингфорсе); абсолютно равноценные кругозоры героев, эволюция внешняя и внутренняя каждого из них — всё это в итоге складывается в единство полифонического рассказа… В рассказе есть несколько деталей, тесно связанных с Финляндией. Это железная дорога, которая раньше вела Сергея Головина на дачу, а теперь — на виселицу. И, главное, запах моря, точно указывающий на местоположение героев. Свобода и Финляндия в понимании поколения Л. Андреева во многом синонимичны (до событий 1917 года), и смерть неудавшихся революционеров именно на границе с Великим княжеством представляется неслучайной.

В своём рассказе «Красный смех» Андреев нарисовал картину ужасов современной войны (реакция на Русско-японскую войну). Недовольство его героев окружающим миром и порядками неизменно выливается в пассивность или анархический бунт. Предсмертные сочинения писателя проникнуты депрессией, идеей о торжестве иррациональных сил. В частности, в неоконченном романе «Дневник Сатаны» Андреев проводит идею, что современный человек стал злее и хитрее самого дьявола. Пришествие Сатаны состоялось, но он постепенно «вочеловечивается» — деяния его подчиняются страстной и обманутой любви к Марии. Напротив, поступки её отца Магнуса автор показывает сверхсатанинскими — продуманными и бесчеловечными, являя пропасть между человеком и его поступками.

Несмотря на патетический настрой произведений, литературный язык Андреева, напористый и экспрессивный, с подчёркнутым символизмом, встречал широкий отклик в художественной и интеллигентской среде дореволюционной России. Положительные отзывы об Андрееве оставили Максим Горький, Рерих, Репин, Блок, Чехов и многие другие. Произведения Андреева отличает резкость контрастов, неожиданные повороты сюжета, в сочетании со схематической простотой слога. Леонид Андреев признан ярким писателем Серебряного века русской литературы.

Произведения

Рассказы 

 1892 — В холоде и золоте
 1898 — Баргамот и Гараська
 1898 — Из жизни штабс-капитана Каблукова
 1898 — Защита
 1898 — Что видела галка
 1898 — Алёша-дурачок
 1899 — Ангелочек
 1899 — Друг
 1899 — Большой шлем
 1899 — У окна
 1899 — Петька на даче
 1899 — В Сабурове
 1899 — Молодёжь
 1899 — Памятник
 1900 — Молчание
 1900 — Рассказ о Сергее Петровиче
 1900 — В тёмную даль
 1900 — Мельком
 1900 — Валя
 1900 — На реке
 1900 — Первый гонорар
 1900 — Праздник
 1900 — Прекрасна жизнь для воскресших
 1901 — Ложь
 1901 — Жили-были
 1901 — Бездна
 1901 — Буяниха
 1901 — Кусака
 1901 — Случай
 1901 — Стена
 1901 — Иностранец
 1901 — В подвале
 1901 — В поезде
 1901 — Гостинец
 1901 — Книга
 1901 — Набат
 1901 — Смех
 1902 — В тумане
 1902 — Город
 1902 — Предстояла кража
 1902 — Мысль
 1902 — Весной
 1902 — Оригинальный человек
 1903 — Весенние обещания
 1903 — На станции
 1904 — Вор
 1904 — Нет прощения
 1904 — Призраки
 1905 — Губернатор
 1905 — Христиане
 1905 — Марсельеза
 1905 — Бен-Товит
 1905 — Так было
 1906 — Елеазар
 1907 — Из рассказа, который никогда не будет окончен
 1907 — Тьма
 1908 — Иван Иванович
 1908 — Великан
 1908 — Проклятие зверя
 1908 — Мои записки
 1909 — Сын человеческий
 1910 — Рассказ змеи о том, как у неё появились ядовитые зубы
 1910 — День гнева
 1910 — Неосторожность
 1911 — Правила добра
 1911 — Ипатов
 1911 — Покой
 1911 — Смерть Гулливера
 1911 — Цветок под ногою
 1913 — Земля
 1913 — Он (Рассказ неизвестного)
 1913 — Полёт
 1913 — Возврат
 1913 — Негодяй
 1913 — Орешек
 1913 — Фальшивый рубль и добрый дядя
 1913 — Храбрый волк
 1914 — Герман и Марта
 1914 — Воскресение всех мёртвых
 1914 — Конец Джона-Проповедника
 1914 — Три ночи (Сон)
 1914 — Чёрт на свадьбе
 1915 — Ослы
 1915 — Мои анекдоты
 1915 — Рогоносцы
 1916 — Два письма
 1916 — Жертва
 1916 — Чемоданов
 1916 — Таракашка

Пьесы 

 1906 — «К звёздам», драма в четырёх действиях
 1907 — «Жизнь человека», представление в пяти картинах, с прологом
 1907 — Савва
 1908 — «Царь Голод», представление в пяти картинах, с прологом
 1908 — «Чёрные маски», представление в двух действиях и пяти картинах
 1909 — «Анатэма», трагедия в пяти действиях, с прологом и эпилогом
 1909 — «Дни нашей жизни», пьеса в четырёх действиях
 1910 — Анфиса
 1910 — «Gaudeamus», комедия в четырёх действиях
 1911 — «Океан», трагедия в семи картинах
 1912 — «Екатерина Ивановна», драма в четырёх действиях
 1912 — Профессор Сторицын
 1913 — «Прекрасные сабинянки», историческое происшествие в четырёх частях
 1913 — «Не убий», драма в пяти действиях
 1914 — Король, закон и свобода
 1914 — «Мысль», современная трагедия в трёх действиях и шести картинах
 1914 — «Самсон в оковах», драма в пяти действиях
 1915 — Тот, кто получает пощёчины
 1915 — Реквием
 1917 — «Милые призраки», драма в четырёх действиях
 1922 — Собачий вальс
 1924 — «Конь в сенате», водевиль в одном действии из римской истории

Повести и романы 

 1903 — Жизнь Василия Фивейского
 1904 — Красный смех
 1907 — Иуда Искариот
 1908 — Мои записки
 1908 — Рассказ о семи повешенных
 1911 — Сашка Жегулёв
 1916 — Иго войны
 1919 — Дневник Сатаны

Дети 
 Вадим Леонидович (1902—1976) — поэт, общественный деятель.
 Даниил Леонидович (1906—1959) — поэт, прозаик, философ-мистик.
 Савва Леонидович (1909—1970) — художник, артист балета.
 Вера Леонидовна (1910—1986) — прозаик, мемуарист.
 Валентин Леонидович (1912—1988) — художник, хореограф, литератор, переводчик.

Адрес в Орле 

 1871—1891 — родовой дом семьи Андреевых — 2-я Пушкарная ул., 41

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде 
 1907—1908 — доходный дом К. Х. Гельдаля, Каменноостровский проспект, 13.
 после 1907 — загородная дача «Белая ночь» (вилла «Аванс») в деревне Ваммелсу, на берегу Ваммельйоки (Чёрной речки). Построена по проекту архитектора Андрея Оля по собственным эскизам писателя, в 1924 году была продана на снос вместе с участком земли.
 1914—1917 — доходный дом К. И. Розенштейна, Большой проспект Петроградской стороны, 75.
 1917 — Дом Адамини, наб. реки Мойки, 1.
 до 1918 — дом в посёлке Вохнала.

Экранизации и инсценировки произведений 

 1912 — «Анфиса» (Андреев был также автором сценария фильма)
 1914 — «Дни нашей жизни», режиссёр — В. Гардин)
 1915 — «Екатерина Ивановна»
 1916 — «Мысль»
 1916 — «Тот, кто получает пощёчины» (Российская империя), режиссёры: А. Иванов-Гай, И. Шмидт
 1919 — «Савва», режиссёр — Чеслав Сабинский (фильм не сохранился)
 1920 — «Рассказ о семи повешенных» (фильм не сохранился)
 1921 — «Царь Голод», сценарист и режиссёр — А. Иванов-Гай
 1924 — «Тот, кто получает пощёчины» (He Who Gets Slapped) (США), режиссёр — Виктор Шёстром
 1928 — «Белый орёл» (по повести «Губернатор»)
 1968 — «Баллада о семи повешенных»
 1987 — «Христиане»
 1988 — «Как стать человеком?» (по рассказу «Правила добра», 1911), анимационный, режиссёр — В. Петкевич
 1988 — «Любовь к ближнему» (по рассказам «Монумент» и «Любовь к ближнему»)
 1988 — «В одной знакомой улице…» (по рассказу «Иван Иванович»)
 1989 — «Зверь ликующий» (короткометражный, по мотивам рассказа «Бездна»)
 1990 — «Очищение»
 1991 — «Пустыня» (по рассказам «Иуда Искариот» и «Елеазар») (СССР)
 1991 — «Губернаторъ», режиссёр — Владимир Макеранец
 1992 — «Тьма»
 1992 — «Ночь грешников» (по рассказу «Тьма») (тж. под названием «Высшая истина бомбиста Алексея»)
 1995 — «Бездна»
 1997 — «Ах, зачем эта ночь…» (Россия, США), режиссёр — Борис Бланк. По мотивам произведений Леонида Андреева
 2008 — «Ангелочек», анимационный (по одноимённому рассказу, 1899); Россия, режиссёр — З. Бидеева
 2009 — «Бездна» (Россия, короткометражный)
 2013 — «Иуда» (Россия, полнометражный, по повести «Иуда Искариот»)
 2016 — «Губернатор» (по одноимённому рассказу, Россия, спектакль Андрея Могучего в БДТ)
 2017 — «Чёрный квадрат» (по произведениям Леонида Андреева, Приднестровский государственный театр драмы и комедии инсценеровка и постановка Дмитрия Ахмадиева)
 2020 — «Ложь» (по одноимённому рассказу, совместный проект Международного центра культурных программ города Санкт-Петербурга (Россия) и Приднестровского государственного театра драмы и комедии (город Тирасполь); режиссёр Дмитрий Ахмадиев)

Память 

 В Орле: имя Леонида Андреева носит улица; 21 августа 1991 года, в день 120-летнего юбилея писателя, в доме № 41 по 2-й Пушкарной улице открылся [Дом-музей Л. Н. Андреева|музей писателя]; филиал № 5 централизованной библиотечной системы города Орла носит имя Леонида Андреева; установлен памятник Леониду Андрееву.
 Имя Леонида Андреева носит улица в Калининграде.
 В 2014 году в Москве был учреждён Московский Театр им. Леонида Андреева.
 Мемориальная доска на доме в Петербурге, где жил Леонид Андреев в 1907—1908 годах, установлена в 2003 году (Каменноостровский пр., 13 / Дивенская ул., 2)

Библиография

Издания 
 Андреев Л. Н. Полное собрание сочинений и писем: в двадцати трех томах [Тексты подгот., коммент. сост.: В. Н. Быстров и др.]; Российская акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, Лидсский ун-т (Великобритания) [и др.]. — : Наука, 2007 — наст. вр. — ISBN 978-5-02-036248-2.
 Под впечатлением Художественного театра / Джемс Линч [псевд.] и Сергей Глаголь (С. Сергеевич) [псевд.]. — : Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, ценз. 1902. — [8], 110 с.
 Андреев Л. Н. Рассказы. В 2 т. — СПб.: Знание, 1906.
 Андреев Л. Н. Полное собрание сочинений. тт. I—VIII. — , изд. А. Ф. Маркса, 1913.
 Андреев Л. Н. Собрание сочинений в 17 т. — : Просвещение, 1911—1917.
 Андреев Л. Н. Повести и рассказы. — : ГИХЛ, 1956 (другие издания 1957, 1959).
 Леонид Андреев. Повести и рассказы в двух томах. — : ИХЛ, 1971. (Т. 1: 1898—1906; Т. 2: 1907—1919).
 Андреев Л. Н.Перед задачами времени: Полит. статьи 1917—1919 г. Сост. и подгот. текста Ричарда Дэвиса. — Benson (Vt.): Chalidze publ., 1985. — 204 с.
 Андреев Л. Н. Драматические произведения в 2 т. — : Искусство, 1989. (Т. 1.: К звёздам, Савва, Жизнь человека, Царь Голод, Анатэма, Океан; Т. 2.: Дни нашей жизни, Екатерина Ивановна, Каинова печать, Мысль, Самсон в оковах, Собачий вальс, Тот, кто получает пощёчины, Реквием).
 Андреев Л. Н. Собрание сочинений в 6 т. — : Художественная литература, 1990—1996.
 Андреев Л. Н. S. O. S.: Дневник (1914—1919). Письма (1917—1919). Ст. и интервью (1919). Воспоминания современников (1918—1919). — —: Феникс, 1994. — 598 с. — ISBN 5-85042-042-8.
 Андреев Л. Н. Статьи о литературе и искусстве // Собрание сочинений: В 6 т. — : Художественная литература, 1996. — Т. 6 / Сост. и подгот. текста В. А. Александровой и В. Н. Чувакова, коммент. Ю. Н. Чирвы и В. Н. Чувакова. — С. 389—714.
 Андреев Л. Н. Москва. Мелочи жизни. / Леонид Андреев (Д. Линч). — Иваново: ПресСто, 2011. — 112 с. — ISBN 978-5-903595-82-2.
 
 Андреев Л. Н. Собрание сочинений: в 6 т. — : Книжный клуб «Книговек», 2012. — ISBN 978-5-4224-0416-2.
 Андреев Л. Н. Полное собрание романов, повестей и рассказов в одном томе. — : Альфа-книга, 2017. — 1243 с. — (Полное собрание в одном томе). — ISBN 978-5-9922-2560-0.
 Андреев Л. Н. Малое собрание сочинений. — : Азбука; Азбука-Аттикус, 2020. — 603, [2] с.— ISBN 978-5-389-14559-7.

Переводы произведений 
 Andréiev L. Relato sobre los siete ahorcados y otros cuentos. | «Рассказ о семи повешенных» и другие рассказы [пер. на исп. А. Гонсалеса]. — Сантьяго: LOM Ediciones, 2016. — 182 с. — ISBN 978-956-00-0779-7
 Andréiev L. En la niebla y otros relatos. | «В тумане» и другие рассказы [пер. на исп. А. Гонсалеса] — LOM Ediciones, Сантьяго: 2017. — 200 с. — ISBN 9789560009296

Примечания

Литература 
 Андреев В. Л. Детство. — : Советский писатель, 1966. — 276 с.
 
 
 Востров А. В. Граничный эффект или жизнь за границей?: Диалог «своего» и «чужого» в финский период жизни Леонида Андреева // Вопросы литературы. — 2018. — № 2. — С. 157—179.
 
 
 Леонид Андреев. Далёкие. Близкие. Сборник: [К 140-летию со дня рождения Л. Н. Андреева / Составитель, авт. вступ. ст. и коммент. И. Г. Андреева]. — : Минувшее, 2011. — 476 с. — ISBN 978-5-902073-86-4.
 Леонид Андреев и традиции русского реализма / В. Беззубов. — Таллин: Ээсти раамат, 1984. — 335 с.
 Леонид Андреев: материалы и исследования: [Сборник] / Рос. акад. наук. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [Ред. В. А. Келдыш, М. В. Козьменко]. — : Наследие, 2000. — 415 с. — ISBN 5-9208-0006-2.
 Молодые годы Леонида Андреева / Николай Николаевич Фатов; [Ппредисл. и подгот. текста О. В. Вологиной]. — Орёл: Изд. Александр Воробьёв: Дом-музей Леонида Андреева, 2010. — 271 c. (переиздание книги 1924 г.). — ISBN 978-5-91468-059-3.
 
 О смысле жизни: Фёдор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов / Иванов-Разумник. — : Тип. М. М. Стасюлевича, 1908. — 312 с.
 Патологическое творчество: (Леонид Андреев) / Д-р Т. Я. Ткачёв. — Харьков: Тип. «Мирный труд», 1913. — 32 с.
 
 Сумерки русской литературы: Максим Горький. Леонид Андреев. Чириков. Юшкевич: Очерки / Бэн (Б. Назаревский). — : Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1912. — 103 с.
 Троцкий Л. О Леониде Андрееве / Проблемы культуры: Культура старого мира // Сочинения. — Т. 20. — —, 1926.

Ссылки 

 Корней Чуковский. О Леониде Андрееве
 Сайт, посвящённый Леониду Андрееву
 
 Дом-музей Леонида Андреева 
 Леонид Андреев на сайте Проект1917
 Антон Никулин, Дмитрий Осташкин. Леонид Андреев как общественный деятель. К 150-летию писателя. — Программа «Цена революции» на радиостанции «Эхо Москвы». — 10 октября 2021 года.
 Антон Никулин, Дмитрий Осташкин. Леонид Андреев как общественный деятель. К 150-летию писателя (часть 2). — Программа «Цена революции» на радиостанции «Эхо Москвы». — 17 октября 2021 года.

 
Выпускники Орловской гимназии
Русские писатели XX века
Писатели-модернисты
Лауреаты Грибоедовской премии
Даниил Андреев
Русские эмигранты первой волны в Финляндии
Серово (Санкт-Петербург)
Похороненные на Литераторских мостках
Умершие от порока сердца
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Перезахороненные
Пионеры цветной фотографии
Члены Общества любителей российской словесности
Драматурги XX века
Драматурги по алфавиту
Драматурги Российской империи